Das BNP Paribas Masters 2013 ist ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis zum 3. November 2013 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfindet. Es ist Teil der ATP World Tour 2013 und wird in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison ist es das letzte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel ist der Spanier David Ferrer, der im letztjährigen Finale den Polen Jerzy Janowicz besiegte und dadurch seinen ersten Masters-Titel gewann. Im Doppel gewann im letzten Jahr die Paarung Mahesh Bhupathi und Rohan Bopanna das Finale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhalten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Mit ihren Siegen in den Achtelfinalspielen und dem Umstand, dass Milos Raonic seine Partie verlor, hatten sich Stanislas Wawrinka und Richard Gasquet die beiden letzten Startplätze für die in der darauffolgenden Woche stattfindenden ATP World Tour Finals gesichert. Damit standen in Paris exakt die acht Spieler im Viertelfinale des Einzelwettbewerbs, die auch die Woche darauf zum Saisonfinale in London antreten würden.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BNP Paribas Masters 2013 fand am 26. und 27. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BNP Paribas Masters 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Paris
Accor Arena